RI eller Ri kan syfta på:

 RI – en amerikansk delstat, se Rhode Island
 RI – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Indonesien
 Ri, Timrå kommun – en småort i Timrå socken i Timrå kommun
 Ri (längdmått) – en obsolet japansk (里, ri) och koreansk (리, ri) längdenhet
 Ri (skeppsbyggnad) – ett verktyg för ritning och avsättning av krökta linjer
 ri – transkribering av japanska stavelsetecknen i hiragana り eller katakana リ